Biathlonowy bieg indywidualny kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 na dystansie 15 km odbył się 19 lutego. Była to trzecia i ostatnia żeńska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach w Les Saisies, niedaleko Albertville. Do biegu zostało zgłoszonych 68 zawodniczek, wszystkie przystąpiły do rywalizacji. 

Pierwszą w historii mistrzynią olimpijską została Niemka Antje Misersky, srebrny medal wywalczyła Swietłana Pieczorska ze wspólnej reprezentacji, a trzecie miejsce zajęła Kanadyjka Myriam Bédard.

Wyniki

Bibliografia 
  
 todor66.com: Biathlon Women 15km XVI Winter Olympic Games 1992 Albertville (FRA) - Wednesday 19.02 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992